Юрий Кот:
 Кот, Юрий Владимирович (род. 1976) — украинский и российский шоумен, актёр, бизнесмен, общественный деятель.
 Кот, Юрий Николаевич (род. 1966) — украинский пианист, лауреат международных конкурсов, Заслуженный артист Украины.